Il singolare dell'Open d'Orléans 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Xavier Malisse era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Ilija Bozoljac.

Nicolas Mahut ha battuto in finale 2–6, 7–6(6), 7–6(4) Grigor Dimitrov.

Teste di serie

 Michaël Llodra (semifinali)
 Xavier Malisse (secondo turno)
 Lukáš Lacko (primo turno)
 Stéphane Robert (secondo turno)

  Björn Phau (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (secondo turno, ritiro)
  Dustin Brown (primo turno)
  Steve Darcis (ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open d'Orléans 2010